Mejobo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Mejobo, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Mejobo, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar